В тылу́ врага́:
 
 Серия компьютерных игр в жанре action / RTS:
 В тылу врага — компьютерная игра.
 В тылу врага: Диверсанты  — независимое дополнение к игре В тылу врага.
 В тылу врага: Диверсанты 2  — независимое дополнение к игре В тылу врага.
 В тылу врага: Диверсанты 3  — независимое дополнение к игре В тылу врага.
 В тылу врага 2
 В тылу врага 2: Братья по оружию — независимое дополнение к игре В тылу врага 2.
 В тылу врага 2: Лис пустыни — независимое дополнение к игре В тылу врага 2.
 В тылу врага 2: Штурм — компьютерная игра в жанре стратегии в реальном времени.
 В тылу врага: Штурм 2 — компьютерная игра в жанре стратегии в реальном времени.